Лекі:
 Лекі — лезгини, лезгінські народи
 Джон Лекі — британський музичний продюсер.
 Кейт Росс Лекі — режисер, сценарист.
 Меттью Лекі — німецький футболіст, нападник.
 Роберт Леки — американський військовий історик.
 Шпігель Лекі — поетеса.
 Лекі або лакі — іранська мова, іноді розглядається як діалект курдської.
 «Лекі» — фінський хокейний клуб (Лемпяаля).
 «Лекі» — російський футбольний клуб (Дагестан, село Магарамкент).
 «Лекі»''' — фінська компанія з виробництва лабораторного обладнання.